Beefeater eller  Beefeaters kan syfta på:

 Beefeater (band) – ett amerikanskt punkrockband 1984–1986
 Beefeater (restaurang) – en kedja av pubrestauranger i Storbritannien, som ägs av Whitbread Group PLC
 Beefeater Gin – ett varumärke för gin som ägs av Pernod Ricard
 Beefeaters – en ceremoniell slottsdrabantstyrka vid Towern i London, se Yeomen Warders
 Beefeaters – namnet på en amerikansk musikgrupp för en skiva, se The Byrds
 Beefeaters (dansk musikgrupp) – en dansk beatgrupp 1964–